SkyTrain ou Skytrain peuvent désigner :

 Le Vancouver SkyTrain, un système de métro léger de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
 Le Bangkok Skytrain, un système de métro léger à Bangkok, Thaïlande, qui devait à l'origine utiliser la même technologie que celui de Vancouver, mais qui est maintenant différente.
 Le SkyTrain de Düsseldorf, un système de monorail à Düsseldorf en Allemagne qui relie l'aéroport international de Düsseldorf à la gare Intercity-Express. 
 Les monorails à Sydney, Australie. 
 Un surnom pour l'avion Douglas DC-3 
 Un service de vols à bas prix vers les États-Unis lancé en 1977 par la compagnie aérienne disparue Laker Airways.

Notes et références 

Système automatique de transport